Jan Buczacki-Litwinowski – starosta trembowelski
 Jan Andrzej Buczacki – starosta rawski
 Jan Feliks Buczacki – krajczy koronny